Die asiatische Qualifikation zum Thomas Cup 2010 fand vom 22. bis zum 28. Februar 2010 in Nakhon Ratchasima in Thailand statt. Japan, Südkorea, Indonesien und Indien qualifizierten sich für die Endrunde des Cups.

Gruppe X

Gruppe Y

Spiel um Platz 5 
  – : 3:0

Endrunde

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2157EAE5-4152-43EE-9E2B-5B15F230316E

2010 Qualifikation Asien
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Nakhon Ratchasima